33-й чемпионат мира по академической гребле прошёл с 24 по 31 августа 2003 года близ итальянского Милана.

Медалисты

Мужчины

Распределение наград

Призёры от России 
 парная двойка (женщины) — Лариса Мерк, Ирина Федотова.

Ссылки 
 

Чемпионаты мира по академической гребле
Международные спортивные соревнования в Милане
Август 2003 года
Спорт в Италии в 2003 году